Гран-при Канады 1997 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Канаде. Соревнования состоялись 15 июня 1997 года.

Гонка 

|}

Прочее 
 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:19,635
 Гонка была остановлена на 54 круге после аварии Оливье Паниса.
 Первая гонка в карьере Александра Вурца. Он заменил Герхарда Бергера в команде Benetton после того как Бергер заболел.
 Первый подиум в карьере Джанкарло Физикеллы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1997 году